Giuseppe De Martino può riferirsi a:

Giuseppe De Martino (1854-1918), attore e commediografo italiano che ha interpretato il personaggio di Pulcinella;
Giuseppe De Martino (1963), ex calciatore italiano;
Peppino De Martino (1908-1970), attore italiano.